Нико́ла Амору́зо (; род. 29 августа 1974, Чериньола, Фоджа, Апулия) — итальянский футболист. Выступал на позиции нападающего. С 27 мая 2007 года является почётным гражданином города Реджо-ди-Калабрия.

Карьера

Клубная 
Аморузо является воспитанником клуба «Сампдория». 12 декабря 1993 года он дебютировал в Серии А во встрече «Интер» — «Сампдория», которая закончилась разгромом его команды со счётом 0:3. 6 февраля 1994 года нападающий забил свой первый гол в чемпионате в матче против «Удинезе» (Сампдория победила 6:2). В течение сезона 1993/94 он поучаствовал в восьми матчах и забил три гола. В этом же сезоне Аморузо завоевал свой первый трофей — Кубок Италии.

В период летнего окне трансферного окна 1994 года Аморузо был приобретён клубом «Андрия Феделис» из Серии B. Итальянский нападающий провёл здесь один сезон: он выходил на поле в 34 матчах и забил 15 голов. В 1995 году Аморузо перешёл в «Падову». В сезоне 1995/96 футболист провёл за этот клуб 33 матча в Серии А и 14 раз поражал ворота соперников.

Своим удачным выступлением в Серии А Аморузо привлёк к себе внимание со стороны «Ювентуса». В июле 1996 года он стал игроком этого клуба. В первом сезоне, конкурируя за место в основе с Алессандро Дель Пьеро и Кристиан Вьери, Никола выступил в 23 матчах, забив 4 гола. В следующем сезоне он вышел на поле только 10 раз и забил 2 гола. В сезоне 1998/99 Аморузо провёл 20 игр и отличился голом в трёх из них. За это время в составе «Ювентуса» он помог клубу 2 раза выиграть скудетто (в 1997 и 1998 годах), а также стать обладателем Суперкубок УЕФА-1996. В первом матче на Суперкубок УЕФА Аморузо забил гол на 89-й минуте, довершив разгром «Пари Сен-Жермен» со счётом 6:1.

С 1999 до 2005 годы нападающий в каждом сезоне менял команду, всегда оставаясь в Серии А. Он выступал за «Перуджу», «Наполи», в сезоне 2001/02 снова вернулся в «Ювентус», затем перешёл в «Перуджу». В январе 2003 Аморузо подписал контракт с командой «Комо», где он выступил в 14 матчах и забил 6 голов. В 2003 году Аморузо стал игроком «Модены». В сезоне 2003/04 он провёл за команду 25 матчей и забил 5 голов, но летом 2004 года команда расторгает с ним контракт, и Никола приходит в «Мессину».

Летом 2005 года Аморузо подписывает контракт с «Реджиной». В первом сезоне за клуб он сыграл в 29 матчах и забил 11 голов. В «Реджине» он впервые получил звание капитана команды. Сезон 2006/07 стал лучшим в карьере нападающего: он провёл в Серии А 34 встречи и забил 17 голов. В списке бомбардиров этого сезона он оказался пятым, а его команда заняла 14-е место в чемпионате. В следующем сезоне Аморузо забил 12 мячей. Всего же за три сезона в «Реджине» Никола Аморузо провёл 96 матчей и 40 раз забивал гол в чемпионате Италии

4 мая 2008 во встрече «Катания» — «Реджина» (1-2, победа «Реджины») Аморузо забивает важный дубль. С этим дублем он достигает отметки в 100 голов в серии A. Аморузо — первый игрок в истории итальянского чемпионата, который с девятью различными клубами выступал в высшем дивизионе Италии. Также он стал лучшим бомбардиром в истории итальянского футбола среди футболистов, не игравших в национальной сборной Италии (другие — Джно Армано, Лоренцо Беттини и Пьетро Паоло Вирдис).

Летом 2008 Аморузо был приобретен клубом «Торино» за 3 миллиона евро. В составе этой команды он вышел на поле в 20 матчах и забил 4 гола. В зимнем периоде трансферов Николу берёт в аренду «Сиена». «Сиена» все же не покупает Аморузо и возвращает его в Торино, который к тому времени опустился в Серию B. 28 августа 2009 его купила «Парма», выступающая в Серии В , с которой он дебютирует 13 сентября 2009 в матче против «Интера». 23 сентября 2009 года он забил свой первый гол за «Парму» в ворота «Лацио». Всего нападающий провёл в этом клубе 17 матчей и забил 5 голов.

29 января 2010 года итальянского футболиста покупает «Аталанта». 31 января Никола дебютирует в «Аталанте», в гостях против «Сампдории». 28 марта он забивает свой первый гол в Аталанте в Турине против «Ювентуса» (в итоге поражение со счётом 2-1). Этот гол сделал Аморузо единственным игроком, который с двенадцати различными итальянскими командами забил хотя бы один гол. 29 августа 2011 года в день своего 37-го дня рождения Аморузо принял решение завершить карьеру.

В сборной 
В 1996 году Никола участвовал в молодёжном чемпионате Европы: 28 мая в Барселоне он сыграл в полуфинале турнира против Франции. Матч закончился со счётом 1-0. 31 мая Аморузо выступил в финальной встрече с Испанией (1-1 в основное время,4-2 по пенальти). В том же году он был включен в список сборной на Олимпиаду в Атланте в качестве игрока резерва.

Достижения

Командные 
  «Сампдория»
 Обладатель кубка Италии 1993/94

  «Ювентус»
 Чемпион Италии 1996-1997, 1997-1998, 2001-2002
 Обладатель Суперкубка Италии 1997
 Обладатель Суперкубка УЕФА 1996
 Обладатель Межконтинентального кубка 1996

  Сборная Италии
 Чемпион Европы среди молодёжных команд 1996

Личные 
 Игрок большего количества команд в серии А: 13 («Сампдория», «Падова», «Ювентус», «Перуджа», «Наполи», «Комо», «Модена», «Мессина», «Реджина», «Торино», «Сиена», «Аталанта», «Парма»)
 Игрок, забивший гол в большем количестве команд Серии А: 12 (кроме «Сиены»)

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на сайте Transfermarkt

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Андрия»
Игроки ФК «Падова»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Перуджа»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Комо»
Игроки ФК «Модена»
Игроки ФК «Мессина»
Игроки ФК «Реджина»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Сиена»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Аталанта»